Die spanische Provinz Málaga hat 103 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Malaga, Gemeinden
!Malaga, Gemeinden
!Gemeinden